! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="001"| 22001–22100 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="101"| 22101–22200 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="201"| 22201–22300 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="301"| 22301–22400 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="401"| 22401–22500 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="501"| 22501–22600 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="601"| 22601–22700 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="701"| 22701–22800 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="801"| 22801–22900 [ editare]

! colspan="5" style="background-color:silver;text-align:center;" id="901"| 22901–23000 [ editare]

Lista planetelor minore (022001-023000)